Ukiah può riferirsi a:
Ukiah – città della California (Stati Uniti)
Ukiah – città dell'Oregon (Stati Uniti)